Paßmann oder Passmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Johann Passmann (1864–1939), Architekt in Oberhausen
 Hermann Paßmann († vor 1604), Glocken- und Grapengießer
 Herrmann Paßmann (1873–1954), deutscher Unternehmer
 Ken Passmann (* 1985), deutscher Eishockeytorwart
 Sophie Passmann (* 1994), deutsche Autorin  und Radiomoderatorin

Siehe auch:
 Pasmann
 Passman